Ива́н Лоба́нов-Росто́вский:
 Лобанов-Ростовский, Иван Александрович (1789—1869) — сенатор.